

Niemcy 
2 gminy:
 Wentorf bei Hamburg – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg
 Wentorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg

Zobacz też 
 Wenddorf
 Wendorf
 Wendtorf